Casa de ferreiro, espeto de pau é um ditado popular usado quando se quer dizer que uma pessoa é hábil em determinada coisa, mas não usa essa habilidade a seu favor.

Ex.: Um pedreiro vive a reformar a casa dos outros, no entanto a sua própria casa ele não arruma.

Ex².: Um ferreiro que trabalha tanto para fazer espetos de ferro para os outros que não lhe sobra tempo de fazer espetos de ferro para si mesmo; usando assim os espetos de pau.

Existe uma versão que afirma ter havido uma distorção no sentido original do texto. Segundo essa versão, o que se pretendia dizer inicialmente era que o ferreiro fazia propositalmente o espeto de pau por saber, devido à experiência adquirida, que se o fizesse de ferro teria suas mãos queimadas.

Provérbios